Lionel Henry, homme politique et historien français ;
 Lionel Henry, acteur et directeur artistique français.